Анатолий Самуилович Салуцкий (13 ноября 1938, Москва) — советский и российский писатель, журналист.

Лауреат премии завода «Атоммаш» (1980), Премии Ростовского обкома КПСС (1981, 1982), премий союза писателей РСФСР и СССР. Член Союза писателей СССР с 1979 года.

Биография 

Анатолий Салуцкий окончил Красноярский институт цветных металлов и золота (1961). По базовому образованию ядерный .

Журналистскую деятельность начал в газете «Комсомольская правда», затем работал заведующим отделом информации «Вечерней Москвы», первым заместителем ответственного секретаря «Литературной газеты».

С 1968 по 1974 год был спецкором журнала «Советский Союз», в отделе публицистики, который возглавлял бывший редактор «Известий» А. И. Аджубей.

С 1974 года на штатных должностях не работал, занимаясь исключительно литературной деятельностью.

В 1960—1980 годах, находясь в журналистских командировках, объездил практически весь СССР, много внимания в своём творчестве уделял проблемам деревни, сельского хозяйства.

В 1986 году выпустил первую в стране книгу о перестройке «На апрельских ветрах», которую активно обсуждал Секретариат Союза писателей СССР. Но в дальнейшем, разочаровавшись в политике Горбачёва и «прорабов перестройки», начал выступать с резкими критическими статьями в их адрес.

На пленуме Союза писателей России в 1988 году выступил с громким докладом об инициаторах компании сселения так называемых неперспективных деревень, которая нанесла колоссальный вред русской деревне, подвергнув резкой критике активных перестройщиков, академиков Т. Заславскую и А. Аганбегяна. После этого сам Салуцкий был подвергнут острой критике в демократических СМИ.

В советские годы, в период перестройки и в дальнейшем Салуцкий — сторонник государственных взглядов. Был рядовым членом КПСС до её ликвидации, впоследствии в партиях не состоял.

В 1992 году был экспертом Конституционного суда на процессе по так называемому «Делу КПСС». Публиковался в газете «Правда». Читал лекции в Гарвардском университете и Институте Кеннана (Вашингтон).

Роман Салуцкого о богоизбранности «Из России, с любовью» (2006, издательство «Терра») вызвал интерес читателей, вокруг него развернулась острая полемика. Роман получил первую премию на конкурсе Государственной библиотеки России в номинации большой прозы. После выхода в свет этого романа стал глобальным экспертом «Альянса Цивилизаций» ООН, посещая многие страны мира (от США и Бразилии до Австралии, Гонконга, Макао, включая широкий круг европейских стран).

Много лет Салуцкий был секретарём Союза писателей России.

Автор сотен публицистических статей на политические и остросоциальные темы.

В 2013 году награждён Почётной грамотой Московской городской думы.

В 2022 году поддержал вторжение России на Украину

Произведения

Проза 
 Да, простой солдат! М., 1963 (Комсомольскому активисту)
 Если завтра в поход. М., 1968 (Библиотечка комсомольского активиста)
 Взгляни себе в глаза. М., 1968 (Спорт — детям)
 Вечно второй. М., 1969 (Спорт — детям)
 Улетая — возвращайся! М., 1969 (Богатыри)
 Испытание на верность. М., 1970 (Спорт — детям)
 Плацдарм за облаками. М., 1972
 Братья Знаменские. М., 1973 (Сердца, отданные спорту)
 Наш друг — универсам. М., 1973. В соавторстве с Ф. Г. Резниковым
 Продолжение следует. М., 1973
 Лучшая часть нашей жизни. М., 1975 (Время и мы)
 Эстафету принимает Галкин. М., 1975 (Герои пятилетки)
 БАМ строят сильные. М., 1976
 Секрет профессора: Документальная повесть о И. М. Саркизове-Серазини. М., 1976 (Сердца, отданные спорту)
 Близко к сердцу. М., 1978 (Время и мы)
 Уметь жить! М., 1980 (Время и мы)
 Шаг в будущее. М., 1980
 Облик эпохи. М., 1981
 Москва: Олимпийское лето. М., 1981
 Река полноводная. М., 1981 (Край наш Нечернозёмный)
 Завод XXI века. М., 1983
 Всеволод Бобров. М., 1984 (Сердца, отданные спорту)
 Районный масштаб. М., 1984
 Горячая вахта. М., 1985
Моя земля. М., 1986
 На апрельских ветрах. Кишинев, 1987
 Путь наверх. М., 1987
 В глубинке. М., 1988
 Бедные и богатые. М., 1989
 Артельные люди. М., 1990
 Крестьянский вопрос вчера и сегодня. М., 1990
 Пророки и пороки. М., 1990
 Загадка чёрного вторника. М., 1995
 Из России, с любовью. М., 2006 (Роман о богоизбранности) ISBN 5-275-01398-1

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный блог

Примечания 

Писатели России XX века
Писатели СССР
Русские писатели XX века
Публицисты России
Журналисты газеты «Правда»
Писатели России XXI века
Члены КПСС
Выпускники Государственного университета цветных металлов и золота
Лауреаты премии «Золотой Дельвиг»